Hermes da Fonseca - militar e político brasileiro, presidente do Brasil entre 1910 e 1914
 Hermes Ernesto da Fonseca - militar e político brasileiro
Ou ainda:
 Marechal Hermes -  bairro de classe média no município do Rio de Janeiro
 Medalha Marechal Hermes
 Ponte Marechal Hermes da Fonseca - ponte ferroviária e um dos principais pontos turísticos da cidade de Pirapora, Minas Gerais

Desambiguação